

Ороно — місто, штат Мен
 Ороно — місто, штат Міннесота
 Ороно — переписна місцевість, штат Мен